Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Manuel Orantes 2-6, 6-1, 8-6, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1973